Pterotolithus är ett släkte av fiskar. Pterotolithus ingår i familjen havsgösfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Pterotolithus